Вра́жский переулок — название улиц на территории района Хамовники в Москве.

 1-й Вражский переулок
 2-й Вражский переулок